Il doppio del torneo di tennis Croatian Bol Ladies Open 2002, facente parte del WTA Tour 2002, ha avuto come vincitrici Tathiana Garbin e Angelique Widjaja che hanno battuto in finale Elena Bovina e Henrieta Nagyová 7-5, 3-6, 6-4.

Teste di serie 

 Tina Križan /  Katarina Srebotnik (quarti di finale)
 Elena Bovina /  Henrieta Nagyová (finale)

 Kim Grant /  Abigail Spears (semifinali)
 Nannie de Villiers /  Natalie Grandin (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Croatian Bol Ladies Open 2002